Unter der Abkürzung COSL versteht man

 Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, Nationales Olympisches Komitee Luxemburgs
 China Oilfield Services, chinesisches Unternehmen 

Abkürzung